Adangbe  steht für:

 Adangbe (Sprache), westafrikanische Sprache
 Adangbe (Volk), Volk in Ghana und Togo